Radnai János (1915–2010) gépészmérnök, feltaláló
Radnai János (1928–2002) sportújságíró, a magyar sporttelevíziózás megteremtője